Els jardins de les Tres xemeneies són una zona verda del barri barceloní del Poble Sec. Aquest jardí ocupa part de l'espai on estava situada l'antiga central elèctrica de Barcelona Traction, Light and Power Company, limited, popularment coneguda com la Canadenca. Els jardins porten el nom de les tres xemeneies datades del 1897, 1908 y 1917 que formaven part de la central elèctrica i que encara es conserven en un costat del jardí. Aquestes, són l'element més característic de l'antiga central elèctrica i de l'actual parc i són un exemple de l'arquitectura industrial del  i principis del . Repartides per tot el parc hi ha fragments de la maquinària de l'antiga empresa de producció d'electricitat La Canadenca, avui reconvertides en obres d'art públic.

Els jardins de les Tres Xemeneies consta de diversos espais ben diferenciats. Al voltant de l'avinguda Paral·lel s'obra una gran esplanada pavimentada on hi podem trobar bancs, pollancres (Populus nigra) i tipuanes (Tipuana tipu) plantats en escocells. El sector proper al carrer de Palaudàries el pavimentat és de sauló i està proveït de diversos espais de lleure com àrees de jocs infantils, pistes de petanca i taules de ping-pong. Aquesta primera zona dels jardins està delimitada a la part superior per murs de formigó, molt utilitzats per artistes urbans per fer-hi graffitis. Al fons de l'esplanada, hi ha un espai desprovist d'arbres on hi ha un cub de formigó que ocasionalment serveix d'escenaris en celebracions i espectacles, com lUrban Funke, una trobada de cultura urbana en la qual se celebren concursos de monopatí i graffitis, així com actuacions de música electrònica i exhibicions de hip-hop i break dance''. Finalment darrere d'aquest espai, ja tocant amb el carrer Vilà i Vilà''', hi ha una pista poliesportiva.

Referències 

Tres Xemeneies
Poble-sec